Blang Pala (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Blang Pala (Banda Baro), een plaats in Indonesië